John Deere (merk), een Amerikaanse tractor- en landbouwmachinefabrikant
 John Deere (persoon), de oprichter van dat bedrijf